Мшичино — название населённых пунктов в России:

 Мшичино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Мшичино — деревня в Торопецком районе Тверской области.